La Coupe de la CEV masculine 1990-1991 est la  de la Coupe de la CEV.

Participants

Compétition

Tour préliminaire

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Phase finale

Tour préliminaire 

|}

Final Four

Références 
Résultats sur le site de la CEV

Liens externes 
  Site officiel

Challenge Cup masculine
Volley-ball en 1990
Volley-ball en 1991
Volley-ball M3